Il termine Nuova Andalusia (spagnolo: Nueva Andalucía) fa riferimento a due differenti regioni dell'impero spagnolo in Sudamerica.

Governatorato della Nuova Andalusia

La prima entità territoriale denominata Nueva Andalucìa fu un governatorato spagnolo creato per scelta di Carlo V nel 1534, che nominava il nuovo adelantado Pedro de Mendoza come primo governatore, capitano generale e capo della giustizia. Secondo le descrizioni disponibili, il territorio si estendeva per 200 leghe dalla costa dell'oceano Pacifico al territorio di Diego de Almagro, noto come Nuova Toledo, e comprendeva l'esplorazione, la pacificazione e l'insediamento del Río de la Plata lungo la costa atlantica. Mentre questa provincia comprendeva i teoria gli attuali Uruguay e Paraguay e buona parte di Cile, Argentina e Brasile, gli adelantados furono in grado di colonizzare solo il fiume Paraná, perdendo il resto del territorio per successive concessioni del re. Dopo la creazione del vicereame del Perù, fu rimpiazzato dalla provincia del Rio de la Plata e del Paraguay sotto alla supervisione della Audiencia Reale di Lima.

Provincia della Nuova Andalusia

Il secondo territorio denominato Nueva Andalucìa (poi Nueva Andalucìa y Paria) fu una provincia dell'Impero Spagnolo del XVI secolo. Fu inizialmente colonizzata dagli spagnoli nel 1569, guidati dall'esploratore Diego Fernández de Serpa. Comprendeva l'attuale Venezuela, la Guyana occidentale e la parte settentrionale del Brasile. Nei secoli successivi la sua giurisdizione fu ridotta a Cumaná e Barcelona, e divenne un sinonimo della provincia di Cumaná. Per buona parte della sua esistenza, l'Audiencia Reale di Santo Domingo la controllò in materia amministrativa e giuridica. Alla fine del XVIII secolo fu incorporata nella neonata Capitaneria Generale del Venezuela.

Organi amministrativi della Spagna coloniale
Governatorati dell'Impero spagnolo
Storia del Cile
Storia dell'Argentina
Storia dell'Uruguay
Storia del Paraguay
Storia della Guyana